Le sigle SDLP peut signifier :

Social Democratic and Labour Party, un parti politique d’Irlande du Nord.
Service de la protection, un service de la Police nationale française chargé de missions de protection rapprochée.